Con terremoto di Haiti ci si può riferire a:
 Terremoto di Haiti del 1770
 Terremoto di Haiti del 2010
Terremoto di Haiti del 2021

en:List of earthquakes in Haiti
pt:Anexo:Lista de terramotos no Haiti